XIII Первенство России среди любительских футбольных клубов прошло в 2004 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования, который проходил с 23 по 30 октября, стал лазаревский «Авангард», второе место занял рязанский «МЖК», а третье «Спартак-УГП» (Анапа).

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

 * Команда «Амур-2» (Благовещенск) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 ** Команда «Нефтяник» (Ноглики) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 *** Команда «Якутск» снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Лучшие бомбардиры:

Сибирь

Группа А 
 Итоговая таблица

Группа Б

Финальная группа (за 1 — 6 места) 

Лучшие бомбардиры:

Финальная группа (за 7 — 14 места)

Квалификация А

Квалификация Б 

Стыковые матчи
 Матч за 13-е место Чкаловец-1936-д (Новосибирск) +:- СКА-Забайкалец (Чита)
 Матч за 11-е место Спартак (Горно-Алтайск) 2:0 Заря (Ленинск-Кузнецкий)
 Матч за 9-е место Атом (Железногорск) 3:0 Динамо-2 (Барнаул)
 Матч за 7-е место Полимер (Барнаул) +:- Восток (Томск)

Урал и Западная Сибирь

Предварительный этап 
 Итоговая таблица

 * Команда «Молния» (Омск) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Финальный этап 

Лучшие бомбардиры:

Приволжье 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Лада-2» (Тоьятти) 5:2 «Химик-ТД Ельниково» (Чебоксары) был аннулирован. Команде «Лада-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Энергия» (Ульяновск) 3:1 «Салют» (Саратов) был аннулирован. Команде «Энергия» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Луки-СКИФ» — «Локомотив» (1:0) был аннулирован. Команде «Луки-СКИФ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Авангард» — «Приозерск» (2:1) был аннулирован. Команде «Авангард» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Черноземье 
 Итоговая таблица

 * Команда «Ротор-3» (Волгоград) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 Результат матча «Елец-2» (Елец) 2:1 «Магнит» (Железногорск) был аннулирован. Команде «Елец-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

ЮФО 
 Итоговая таблица

 * Команда «Железнодорожник» (Минеральные Воды) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 ** Команда «Строитель» (Наурская) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Московская область

Группа «А» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Группа «Б» 
 Итоговая таблица

Москва 
 Итоговая таблица

 * Команда «Мосгаз» (Москва) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 Результат матча «СК Торпедо» (Москва) 1:4 «Крылья Советов» (Москва) был аннулирован. Команде «Крылья Советов» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Финальный турнир 
Место проведения — Дагомыс, Лазаревское (23 — 30 октября)
 Итоговые таблицы

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа B 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Матч за 3-е место: Спартак-УГП (Анапа) 3:0 Тюмень
 Финал: Авангард (Лазаревское) 5:0 МЖК (Рязань)

Игроки «Авангарда» получили звания мастеров спорта.

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Анапа. Соревнования прошли с 18 по 23 сентября

Группа А

Группа В

Финал 
«Спартак-УГП» (Анапа) — «Нара-Десна» (Наро-Фоминск) — 1:0

Примечания

Ссылки 
 ЛФЛ 2004 на regfut.ru
 ЛФЛ 2004 на официальном сайт любительской футбольной лиги России

2004